Dietsche ist der Familienname folgender Personen:

 Berta Dietsche (1851–1917), deutsche Malerin und Grafikerin
 Bernhard Dietsche (1912–1975), deutscher SS-Obersturmbannführer
 Edgar Dietsche († 2010), Schweizer Bobfahrer
 Franz Dietsche (1912–1975), deutscher Politiker (CDU), MdL Baden-Württemberg
 Fridolin Dietsche (1861–1908), deutscher Bildhauer
 Hermann Dietsche (1884–1972), deutscher Ingenieur und Politiker (BCSV, CDU), MdL Baden
 Hugo Dietsche (* 1963), Schweizer Ringer
 Josef Dietsche (1708–1752), deutscher Bildhauer des Barock
 Marcel Dietsche (* 1979), Schweizer Politiker (SVP) und Kantonsrat
 Riccarda Dietsche (* 1996), Schweizer Leichtathletin